niebieski księżyc – pojęcie astronomiczne
 Niebieski księżyc – opowiadanie autorstwa Connie Willis 
 Niebieski księżyc (The Moon is Blue) – film z 1953 roku, reż. Otto Preminger